Озерецкое — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Московская область 
 Озерецкое — село в Дмитровском районе.
 Озерецкое — село в Сергиево-Посадском районе.

Самарская область 
 Озерецкое — село в Приволжском районе.

Смоленская область 
 Озерецкое — деревня в Духовщинском районе.

Тверская область 
 Озерецкое — деревня в Зубцовском районе.
 Озерецкое — деревня в Калининском районе.
 Озерецкое — посёлок в Кувшиновском районе.
 Озерецкое — деревня в Ржевском районе.

Озёра 
 Озерецкое — озеро в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Озерецкое — озеро в Шатурском районе Московской области.
 Озерецкое — озеро в Невельском районе Псковской области.